A 2022-es labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakasza december 3-án kezdődött, és december 18-án ért véget. Az egyenes kieséses szakaszban tizenhat csapat vett részt, amelyek a csoportkör során a saját csoportjuk első két helyének valamelyikén végeztek. Az egyenes kieséses szakasz 16 mérkőzésből állt: 8 nyolcaddöntőt, 4 negyeddöntőt, 2 elődöntőt és 2 helyosztó mérkőzést rendeztek.

Lebonyolítás 
Az egyes mérkőzések győztesei továbbjutottak a következő körbe. A vesztes csapatok kiestek a világbajnokságról, kivéve az elődöntő vesztes csapatait, amelyek a bronzéremért mérkőzhettek. Ha a mérkőzéseken a rendes játékidő végén döntetlen volt az eredmény, akkor 30 perces hosszabbítás, ha ezután is döntetlen volt az eredmény, akkor büntetőpárbaj következett.

Résztvevők

Ágrajz

Nyolcaddöntők
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+3), a zárójelben magyar idő szerint értendők.

Hollandia – Egyesült Államok

Argentína – Ausztrália

Franciaország – Lengyelország

Anglia – Szenegál

Japán – Horvátország

Brazília – Dél-Korea

Marokkó – Spanyolország

Portugália – Svájc

Negyeddöntők

Horvátország – Brazília

Hollandia – Argentína

Marokkó – Portugália

Anglia – Franciaország

Elődöntők

Argentína – Horvátország
A két csapat korábban ötször találkozott, mindkét csapat egy meccset nyert meg, a többi döntetlen lett. Két mérkőzés a világbajnokság csoportköreiben történt, 1998-ban Argentína nyert, 2018-ban pedig Horvátország, 3–0-ra.

Franciaország – Marokkó
Franciaország és Marokkó hétszer találkozott egymással, előbbi ötször nyert, két döntetlen mellett. Legutóbbi találkozásuk egy 2007-es döntetlen volt, 2–2-es végeredménnyel. Ez lesz az első egymás elleni mérkőzésük egy világbajnokságon. Ez a mérkőzés az első elődöntő a vb-k történetében, amiben afrikai és egyben az első arab csapat szerepel. Ez a harmadik alkalom, hogy az elődöntőbe eljutott egy Európán és Dél-Amerikán kívüli válogatott, az Egyesült Államok (1930) és Dél-Korea (2002) után.

Bronzmérkőzés
A két csapat korábban kétszer találkozott, beleértve a két csapat első mérkőzését ezen a világbajnokságon, ami döntetlen lett. Ez lett sorozatban a második világbajnokság, ahol a harmadik helyért játszó csapatok találkoztak a csoportkörben is, 2018-ban Anglia és Belgium mérkőzött meg egymással.

Döntő

A két csapat tizenkétszer találkozott, Argentína hatszor, Franciaország háromszor nyert. A világbajnokságon háromszor találkoztak, kétszer a csoportkörben: 1930-ban a mérkőzés végeredménye 1–0 lett, 1978-ban pedig 2–1. Legutóbbi világbajnoki találkozójukat Franciaország nyerte a 2018-as világbajnokságon, a nyolcaddöntőben 4–3-ra nyertek.

Jegyzetek

Források 

2022-es labdarúgó-világbajnokság